Li Fang (tennisster), een tennisspeelster uit China
 Li Fang (schrijver)
 Li Fang (filmmontage)